Příjmení Hoyt nese více různých osobností:

 Arthur Hoyt (1874–1953) – americký filmový herec
 John Hoyt (1905–1991) – americký filmový, divadelní a televizní herec
 William Welles Hoyt (1875–1954) – americký atlet

Externí odkazy